Vitesse kwam in het seizoen 1994/1995 voor het zesde seizoen op rij uit in de hoogste klasse van het betaald voetbal, de Eredivisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker en speelde het Europees voetbal om de UEFA Cup.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1994/'95 voor het derde seizoen op rij onder leiding van trainer Herbert Neumann.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen als 6e met 40 punten (het "2 punten"-systeem wordt dit seizoen voor het laatst gebruikt).
In de KNVB beker werd Vitesse in de tweede ronde uitgeschakeld door FC Volendam.
In de UEFA Cup werd Vitesse in de eerste ronde uitgeschakeld door Parma AC, de uiteindelijke winnaar van de Cup.

In de competitie bezochten gemiddeld 6.937 toeschouwers Vitesse in Nieuw-Monnikenhuize.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eredivisie

KNVB beker

UEFA Cup

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 Eredivisie 1994/95
 KNVB beker 1994/95
 UEFA Cup 1994/95

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1994/95